Friedrich Stephan ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Stephan (Politiker, 1822) (1822–1904), deutscher Bankdirektor und Politiker (DFB), Reichstagsmitglied
 Friedrich Stephan (Generalleutnant) (1892–1945), Generalleutnant der Wehrmacht
 Friedrich Stephan (Politiker, 1915) (1915–1997), deutscher Politiker (SPD), MdL Baden und Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Fritz Stephan